Église Sainte-Perpétue et Sainte-Félicité de Nîmes, dans le Gard, en France ;
 Église Sainte-Félicité de Montagny-Sainte-Félicité, dans l'Oise, en France ;
 Église Sainte-Félicité de Sournia, dans les Pyrénées-Orientales, en France ;
 Église Santa Felicita de Florence, en Italie ;
 Église Sainte-Félicité de Souk El Arba, en Tunisie ;
 Église Sainte-Félicité et Sainte-Perpétue de Tebourba, en Tunisie.

Voir aussi